L'Intégrale peut désigner :
 L'Intégrale, une compilation du groupe de rap Ministère A.M.E.R. ;
 L'Intégrale, un album du groupe de rap IAM sorti le  à l'occasion des 20 ans du groupe ;
 L'Intégrale, un coffret de rééditions de Chantal Goya sorti en 2013.

Voir aussi 
 L'Intégrale 81/91, une compilation de Jean-Jacques Goldman sortie en 1991
 L'Intégrale 90/00, une compilation de Jean-Jacques Goldman sortie en 2000